Името Богдан може да се отнася до:

 Богдан, мъжко собствено име

 Личности:
 Богдан войвода от Копривщица 
 Богдан войвода от Якоруда 
 Богдан, самостоятелен владетел 1355 – 1371 г. на земите северно от Солун, южно от Беласица, източно от Мъглен и западно от Струма в Егейска Македония, с главни крепости Женско и Просек.
 Богдан I, владетел на Молдова

 Населени места:
 село Богдан (Област Добрич)
 село Богдан (Област Пловдив)
 Богдана е старото име на Екзархос (дем Локри).

 Върхове:
 Богдан, поддържан резерват в Средна гора
 Голям Богдан, връх в Средна гора
 Малък Богдан, връх в Средна гора

 Местности:
 Богданово боище, местност в Якоруда

Вижте също 
 :Категория:Обекти, наречени на Богдан войвода